BM je lahko:
 kratica za Britanski muzej v Londonu
 ISO 639 oznaka za bambarščino
 ISO oznaka za Bermude
 kratica za Big Mac
 bojno vozilo (rusko боевая машина - bojevaja mašina)

Glej tudi